Sacré Charlemagne est le titre de plusieurs œuvres :
 Sacré Charlemagne, chanson de France Gall sortie en 1964 ;
 Sacré Charlemagne, album de musique de France Gall, sorti également en 1964 et comportant la chanson précédente ;
 Sacré Charlemagne, court-métrage d'Adrien François réalisé en 2013.